Tachyon ou tachyonique peut faire référence à :

Les tachyons, une classe de particules hypothétiques voyageant plus rapidement que la lumière,
Le  ou champ de tachyons, 
L',
La condensation tachyonique,
Tachyon dans la culture populaire.
, un logiciel,
Tachyon, un projet informatique développé par l'université Berkeley

Voir aussi 
 Tachyon: The Fringe (2000), un jeu vidéo,
 , une caméra vidéo,
 , une maison d'édition américaine,
L', une race de chevaux japonais,
, un département de l'entreprise Tecmo Koei Holdings

Notes et références